Зибе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зибе, Август (1788—1872) — английский конструктор и предприниматель (иммигрировал в Великобританию из Германии.
 Зибе, Йозефина (1870—1941) — немецкая писательница и редактор.